Viva steht für:

 Viva (Deutschrockband), Deutschrockband aus Franken
 Viva (Film), Kubanischer Spielfilm von 2015, Regie Paddy Breathnach
 Viva (Rockband), deutsche Hardrockband
 Viva!, indische Popband
 Viva! (Zeitschrift), ein Ableger der Zeitschrift stern
 Vauxhall Viva, britisches Pkw-Modell
 Viva Wallet ein Mobile-Payment-Zahlungssystem der Viva Services
 VIVA Media, deutsches Medienunternehmen
 VIVA Deutschland, ehemaliger deutscher Fernseh- und Musiksender
 VIVA Plus, ehemaliger deutscher Musiksender
 VIVA Zwei, ehemaliger deutscher Musiksender
 VIVA Austria, ehemaliger österreichischer Musiksender
 VIVA Schweiz, ehemaliger Schweizer Musiksender
 VIVA UK & Ireland, ehemaliger englischer Musiksender
 VIVA Polska, ehemaliger polnischer Musiksender
 VIVA Magyarország, ehemaliger ungarischer Musiksender
 Viva Kirche Schweiz, Freikirchenverband in der Schweiz

Personen:
 Viva, Künstlername von Susan Hoffman (* 1938), US-amerikanische Schauspielerin
 Rosina Viva (1899–1983), italienische Malerin
 Vincenzo Viva (* 1970), deutsch-italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Albano

Siehe auch:
 Viva World Cup
 Microsoft Viva

Abkürzung